Rosulje (Kroatië), plaats in Kroatië
Rosulje (Banja Luka), plaats in Bosnië en Herzegovina
Rosulje (Tešanj), plaats in Bosnië en Herzegovina
Rosulje (Uskoplje), plaats in Bosnië en Herzegovina